

Medicina
Sindrome di Löfgren – malattia idiopatica

Persone
 Jennie Löfgren – cantante e compositrice svedese
 Jesper Löfgren – calciatore svedese
Mikael Löfgren – allenatore di biathlon ed ex biatleta svedese
 Nils Löfgren – chimico svedese
Oscar Löfgren – orientalista svedese
 Sara Löfgren – cantante svedese
Sigvard Löfgren – ex calciatore svedese

Pagine correlate
Lofgren
Gösta Löfgren